Тито има више значења:
 Тито – надимак Јосипа Броза, генералног секретара Комунистичке партије Југославије и председника СФР Југославије
 у СФР Југославији је више градова носило Титово име:
 Титов Велес
 Титов Врбас
 Титов Дрвар
 Титова Кореница
 Титова Митровица
 Титово Велење
 Титово Ужице
 Титоград
 Тито Виланова – фудбалер и тренер
 Денис Тито – милионер
 Јосип Броз Тито – филм из 1980.
 Тито и ја – филм из 1992.
 1550 Тито – астероид коју је открио астроном Милорад Б. Протић
или:
 Титов врх – највиши врх Шар-планине, висок 2.747 метара 
 Титов мост – мост који спаја острво Крк са хрватском обалом, дужине 1.430 метара (данас Крчки мост)
 Титова пећина – пећина у околини Дрвара
 Титова пећина – пећина на острву Вис